McClatchey ist der Familienname folgender Personen:
Alan McClatchey (* 1956), britischer Schwimmer
Caitlin McClatchey (* 1985), britische Schwimmerin

Siehe auch:
McClatchy